Short Brothers ist der Name folgender Unternehmen:

 Short Brothers (Flugzeughersteller), ein britischer Flugzeughersteller
 Short Brothers (Werft), eine britische Werft